Astidâmia ou Astidameia pode significar:

Mitologia grega 
 Astidâmia (filha de Pélope)
 Astidameia

Outros 
 Astydamia, gênero botânico